Elio Filippo Accrocca – poeta, scrittore e traduttore italiano
Felice Accrocca – arcivescovo cattolico italiano